Bresagk ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Bresagk (* 1970), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas Bresagk (* 1965), deutscher Eishockeytorwart